Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 и 7 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в прыжке в длину являлся Грег Разерфорд из Великобритании.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 8,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 6 июля 2016 года. В сектор вышли 24 участника.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин прошли 7 июля 2016 года. Британец Грег Разерфорд защитил титул чемпиона Европы, опередив в пятой попытке Мишеля Торнеуса из Швеции на 4 сантиметра. Игнисиус Гайса и Радек Юшка показали одинаковый результат в споре за третье место (7,93 м), однако по второй лучшей попытке бронзу получил представитель Нидерландов (7,82 м против 7,71 м).

Примечания

Ссылки 
 

прыжки